Castro Daire — município do distrito de Viseu 
 Castro Daire (freguesia) — freguesia do município de Castro Daire

Desambiguações de topônimos